Eichenthal ist der Name folgender Orte:

 Eichenthal (Lindholz), ein Ortsteil der Gemeinde Lindholz im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Sălbăgelu Nou (dt. Eichenthal), ein kleines Dorf im Kreis Caraș-Severin, Banat, Rumänien
 Bunker Eichenthal, eine Bunkeranlage des strategischen Troposphären-Nachrichtensystems „BARS“
Siehe auch:
Eichental